Sadowara (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Miyazaki: Sadowara (Miyazaki) (heute: Miyazaki (Miyazaki))
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Sadowara (Han)